Luxi kan syfta på följande orter i Kina:

Luxi, Honghe – ett härad i Yunnan-provinsen;
Luxi, Pingxiang – ett härad i Jiangxi-provinsen;
Luxi, Xiangxi – ett härad i Hunan-provinsen.

WP:Projekt Kina